Акцентуа́ция ( — ударение) — выделение, подчёркивание некоего свойства или признака на фоне прочих.
 В лингвистике
 Выделение посредством ударения отдельных элементов в слове или фразе.
 Система ударений в том или ином языке либо в группе родственных языков.
 Обозначение ударений в письменном тексте.
 В психологии и психиатрии
 Акцентуация — усиление, заострение определённых черт характера.